UFC steht für:

 Ultimate Fighting Championship, eine US-amerikanische Kampfsport-Organisation
 Harnstoff-Formaldehyd-Konzentrat (engl. Urea Formaldehyde Concentrate)
 Union fédérale des consommateurs - Que choisir, französische Verbraucherorganisation
 Union des Forces de Changement, Partei in Togo
 United Fruit Company, ein US-amerikanischer Lebensmittelkonzern, der heute Chiquita Brands International heißt
 Universal Food Corporation – siehe: UFC (brand)

UFC